Angelus – imię męskie
 Angelus – tytuł polskiego filmu z 2001 roku w reżyserii Lecha Majewskiego
 Angelus Silesius – śląski poeta religijny doby baroku
 Angelus de Stargardia – kronikarz i lektor klasztoru w Stargardzie
 Literacka Nagroda Europy Środkowej „Angelus” – nagroda ufundowana przez miasto Wrocław
 Angelus Lubelski – nagroda przyznawana w Lublinie
 Angelus – magazyn religijno-publicystyczny Polsat News
 Anioł Pański